Блатов — русская фамилия. Известные носители:
 Блатов, Анатолий Иванович (1914—1988) — советский партийный деятель, дипломат.
 Блатов, Игорь Анатольевич (1946—2019) — российский дипломат.
 Блатов, Николай Александрович (1875—1942) — представитель советской бухгалтерской науки, профессор.
 Блатов, Яков Степанович (1880—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.

Блатова
 Блатова, Александра Николаевна (1912—1974) — балерина и педагог.